1. FC Frankfurt is een Duitse voetbalclub uit Frankfurt (Oder), deelstaat Brandenburg.

Geschiedenis
De club werd in 1951 gesticht als KVP Vorwärts Leipzig in Leipzig. Zoals wel meer gebeurde in het Oost-Duitse regime verhuisde de club naar een andere stad  om politieke redenen. In 1953 verhuisde de club naar Berlijn en werd zo ZSK Vorwärts Berlin. Het volgende seizoen werd ZSK in ASK (Armee Sport Klub) veranderd. Nu begon het succesverhaal, de club won 2 keer de Oost-Duitse beker en werd 6 keer landskampioen. In 1966 werd de naam opnieuw veranderd, nu in FC Vorwärts Berlin.

In 1971 moest de club verhuizen naar Frankfurt an der Oder, de gloriedagen waren grotendeels voorbij. FC Vorwärts Frankfurt degradeerde in 1978 uit de DDR-Oberliga, maar de club kon na één seizoen terugkeren. In het seizoen 82/83 werd de club tweede, het beste resultaat. Frankfurt kon ook nog vier keer deelnemen aan de UEFA Cup waarin ze twee keer door een West-Duits clubteam verslagen werden (Werder Bremen en VfB Stuttgart). In 1988 degradeerde de club opnieuw.

In het seizoen 1989/1990 kon de vereniging weer promotie afdwingen, waardoor het kon deelnemen in wat achteraf het laatste seizoen van de DDR-Oberliga zou worden. Als FC Viktoria 91 Frankfurt (Oder) eindigde de club als 14e en laatste, waardoor het niet mocht deelnemen aan de play-offs voor kwalificatie voor de 2. Bundesliga. De club zakte direct af naar de Oberliga.

Na de Duitse eenwording verloor de club zijn band met het leger en werd het FC Viktoria Frankfurt. Enkele seizoenen werden in de 3de klasse doorgebracht maar daarna zakte de club naar de 4de en 5de klasse. Door de invoering van de 3. Bundesliga in 2008 zakte de club zelfs naar de 6de klasse.

Op 1 juli 2012 sloot de club MSV Eintracht Frankfurt zich bij de club aan die de nieuwe naam 1. FC Frankfurt aannam. In 2015 promoveerde de club naar de Oberliga. De club speelde steevast tegen degradatie en verloor die strijd na drie seizoenen.

Erelijst 
 Landskampioen
 1958, 1960, 1962, 1965, 1966, 1969
 Bekerwinnaar
 1954, 1970

Eindklasseringen

In Europa 

1. FC Frankfurt speelt sinds 1959 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europacup I (6x)
1959/60, 1961/62, 1962/63, 1965/66, 1966/67, 1969/70
Europacup II (2x)
1960/61, 1970/71
UEFA Cup (5x)
1974/75, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1984/85

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Frankfurter FC Viktoria 91 uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden zijn Otto Fräßdorf en Gerhard Körner degenen met de meeste interlands achter hun naam. Beiden kwamen als speler van Frankfurter FC Viktoria 91 in totaal 33 keer uit voor het Oost-Duitse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links 
 fcfrankfurt.de
 Abseits Guide to German Soccer